Wangford (Forest Heath)
 Wangford (Waveney), 
 Wangford with Henham een plaats en civil parish in het bestuurlijke gebied Waveney